Zafra kan syfta på:

 Zafra (släkte) – ett släkte snäckor
 Zafra (kommun) – en kommun i Spanien
 Zafra (kommunhuvudort) – huvudort i kommunen